Малая Мощаница — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Малая Мощаница — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Украина 
 Малая Мощаница — село в Здолбуновском районе Ровенской области.